Ворентон има више значења:
 Ворентон (Џорџија)
 Ворентон (Вирџинија)
 Ворентон (Мисури)
 Ворентон (Орегон)
 Ворентон (Северна Каролина)